Kompenzace (z lat. com-pensó, vyrovnávat, vyvažovat) může označovat: 

 vyrovnání, vyvážení, náhradu
 psychologická kompenzace → zákon kompenzace
 finanční kompenzace

fyzika
 teplotní kompenzace
 kompenzace vztlaku
 kompenzace fluorescence

genetika
 kompenzace (genetika) – jeden z typů mezigenových interakcí
 kompenzace genové dóze – způsob, jakým se buňka vyrovnává s jiným počtem kopií určitých chromozomů

elektrotechnika
 kompenzace účiníku

právo
 pekuniární kompenzace - peněžitá náhrada způsobené škody nebo újmy
 kompenzace jako započtení vzájemných pohledávek

Související články 
 reparace

Externí odkazy